Округ штата Ассам – административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы.  Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

В 2003 году было создано территориальное образование Бодоланд, включающее в себя 4 новообразованных округа. По состоянию на 2010 год число округов штата Ассам равняется 27.

Список округов